Kenwood:

 Kenwood Limited — англійська компанія, виробник кухонної побутової техніки.
 Kenwood Corporation — японська компанія, виробник відео- та аудіоелектроніки, рацій тощо.

Див. також 
 Кенвуд (значення)